

Toponyme 

 Marcon, une commune italienne de Vénétie ;
 Marçon, une commune française des Pays de la Loire.

Patronyme 

 André Marcon (né le ), un acteur français ;
 André Marcon (né le ), président de CCI-France ;
 Andrea Marcon (né en 1963), un organiste, claveciniste, et chef d'orchestre italien ;
 Eliomar Marcón (né le ), un joueur de football brésilien ;
 Francesca Marcon (née le , une joueuse de volley-ball italienne ;
 Gérard Marcon (né le ), un footballeur français ;
 Giulio Marcon (né en 1959), un homme politique et écrivain italien ;
 Jean-Pierre Marcon (né le ), un homme politique français ;
 Régis Marcon (né en 1956), un cuisinier français.

Patronyme français